Aljoša Vojnović – ex calciatore croato
 Goran Vojnović – scrittore, regista e sceneggiatore sloveno
 Ivo Vojnović – scrittore dalmata
 Konstantin Vojnović – politico serbo